Madonnina statua del 1774 di Giovanni Perego raffigurante la madonna, posta sulla sommità del duomo di Milano.
 Madonnina dipinto del 1897 di Roberto Ferruzzi raffigurante la madonna, con in braccio Gesù bambino.
 Madonnina del Grappa
 Madonnina di Civitavecchia
 Madonnina in Prato

Pagine correlate

Madonna